Mariet Verbong, (Tegelen, 30 juli 1939 – Steyl, 20 november 2006) was een Nederlandse schrijfster.

Privéleven 
Verbong zat in de kernredactie van Doorkijk, het lijfblad van het Katholieke Vrouwengilde Nederland en was lid van het team van Lezen en schijven, een literair radioprogramma van Omroep Venlo. Ook was zij bestuurslid van het Literair café in Helden. De filmer Ben Verbong is haar broer, filmer Pieter Kuijpers haar zoon, danseres Josien Kuijpers haar jongste dochter, en de Roermondse  regisseuse Lyan de Vreese haar oudste dochter. Mariet Verbong was in het dagelijks leven onderwijzeres. 

Thema's in haar verhalen zijn haar geboorteplaats Tegelen en (persoonlijke gevoelens bij) diverse ziektes, die zij deels zelf heeft meegemaakt.

Bibliografie 
 Vandaag winnen we, verhalenbundel (1987)
 Die Jungfrau, novelle (1992)
 Sjefke, kinderboek
 Onze juf verzamelt stenen, kinderboek
 Nonna, roman over de zusters van Steyl (2001)
 Gouden ovalen, deels autobiografische roman (2004)

Externe link 
 biografie Mariet Verbong

Nederlands schrijver